Šíma ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Šíma (1891–1971), französischer Maler tschechischer Abstammung
 Libor Šíma (* 1967), deutscher Musiker
 Michal Šíma (* 1992), slowakischer Biathlet

Šíma ist des Weiteren der Name von:

 (23437) Šíma, Asteroid

Siehe auch:
 Sima (Begriffsklärung)
 Schima (Begriffsklärung)
 Shima